El Molar ist der Name mehrerer Gemeinden in Spanien:

 El Molar (Madrid), Gemeinde (Municipio) in Madrid, Spanien
 El Molar (Tarragona), Gemeinde (Municipio) in Tarragona, Spanien